Rudle ist der Familienname folgender Personen:

 Gerold Rudle (* 1963), österreichischer Schauspieler und Kabarettist
 Nikola Rudle (* 1992), österreichische Schauspielerin